Esta é uma lista que contém as 40 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Central Brasileira de Notícias (CBN). Além disso, a lista contém ainda as operadoras de TV por assinatura que contam com o áudio da emissora em seu line-up e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais.

Emissoras próprias

Emissoras afiliadas

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Televisão por assinatura

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 Página de afiliadas da rede CBN 
 ANATEL – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 ANATEL – Spectrum-E: Canais de radiodifusão 

!
Central Brasileira de Notícias